Traverso ima više značenja:
 Traverso (Benevento)
 Traverso (Vičenca)